Пигмеи:

 Пигмеи — группа низкорослых негроидных народов, обитающих в экваториальных лесах Африки.
 Пигмеи — сказочный народ карликов в греческой мифологии.
 «Пигмей» — роман американского писателя Чака Паланика.
 ГАЗ-67Б — военные автомобили, в Красной армии эти машины назывались «козёл», «козлик», «пигмей».
 Айдахский кролик, или кролик-пигмей (Brachylagus idahoensis) — млекопитающее семейства зайцевых.
 Petaurillus — род летяг-пигмеев (3 вида).